Roadtrip, een Engelse term voor een reis die over grote afstand per weg wordt afgelegd, doorgaans met een gemotoriseerd voertuig zoals auto, motor of camper.
 Road Trip, een Amerikaanse filmkomedie uit 2000
 Road Trip (album), het debuutalbum van de Nederlandse rapper Ares
 Roadtrip (band), een Britse boyband